Cryptoerithus är ett släkte av spindlar. Cryptoerithus ingår i familjen Prodidomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Cryptoerithus